Szwajcaria:
 Saanen – gmina w kantonie Berno
 Saanen – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno

Osoby:
 Christine Dumitriu Van Saanen – rumuńsko-kanadyjska geolożka

Inne:
 Saanen – lotnisko (ICAO LSGK)

Zobacz też:
 Obersimmental-Saanen